ZABO (carrosseriebouwer), Zwijndrechtse Autobus-Onderneming carrosseriebouwer uit Ridderkerk (1923-2008) 
 ZABO (vervoerder), Zwijndrechtse Autobus-Onderneming vervoerder uit Ridderkerk